

Mythologie 
 Rhodes ou Rhodé est la déesse éponyme de l'île de Rhodes, en Grèce.

Toponymes

Afrique du Sud 
 Rhodes, un village situé dans la province du Cap-Oriental.

États-Unis 
 Rhodes, une localité du comté de Marshall dans l'Iowa.
 Rhode Island, plus petit État des États-Unis nommé d'après l'Île de Rhodes.

France 
 Rhodes, une commune de Moselle.
 Rhôdes (avec un accent circonflexe sur le « o ») ou Rhodes, un lieu-dit dans la commune de Château en Saône-et-Loire.

Grèce 
 Rhodes est une île grecque située en mer Méditerranée, à l'est de l'archipel du Dodécanèse.
 Rhodes est la capitale de l’île du même nom.
 Rhodes est le district régional grec comprenant cette île.
 Le colosse de Rhodes est une des Sept Merveilles du monde antique.

Suisse 
 Appenzell Rhodes-Extérieures est un canton suisse.
 Appenzell Rhodes-Intérieures est un canton suisse.

Personnages célèbres

Patronyme

Antiquité 
 Diagoras de Rhodes (), un des plus fameux athlètes grecs de l'Antiquité.
 Mentor de Rhodes et Memnon de Rhodes (), frères et mercenaires grecs.
 Apollonios de Rhodes (295-215 av. J.-C.), poète et grammairien grec.
 Léonidas de Rhodes (), lutteur grec.
 Geminos de Rhodes (vers 110 av. J. C. - vers 40 av. J. C.), astronome et mathématicien grec.
 Andronicos de Rhodes (), philosophe péripatéticien.

Période moderne 
 Alexandre de Rhodes (1591-1660), jésuite à qui on doit la systématisation de l'écriture latinisée du vietnamien.
 Alicia Rhodes (née en 1978), actrice porno anglaise.
 Allanah Rhodes (née en 1981), actrice américaine.
 Austin Rhodes (1937-2019), joueur de rugby à XIII anglais.
 Bryan Rhodes (né en 1973), triathlète néo-zélandais.
 Cecil Rhodes (1853-1902), fondateur de la Rhodésie.
 David Rhodes (né en 1956), guitariste anglais.
 David Rhodes (1988-), musicien, auteur-compositeur et interprète anglais.
 Dominic Rhodes (né en 1979), joueur américain de football américain.
 Donnelly Rhodes (1937-2018), acteur, réalisateur et producteur canadien.
 Edgar Nelson Rhodes (1877-1942), homme politique canadien.
 Emitt Rhodes (1950-2020), chanteur américain
 Erica Rhodes (née en 1983), actrice américaine
 Erik Rhodes (1906-1990), acteur et chanteur américain
 Frank H. T. Rhodes (1926-2020), un géologue américain, né en Angleterre et le neuvième président de l'Université Cornell de 1977 à 1995
 Grandon Rhodes (1904-1987), un acteur américain
 Guillaume Pot de Rhodes († 1603), premier grand maître des cérémonies de France
 Happy Rhodes (née en 1965), chanteuse américaine.
 Hari Rhodes (1932-1992), acteur américain.
 Harold Rhodes (1910-2000), inventeur du piano Fender Rhodes.
 Ida Rhodes (1900-1986), mathématicienne et informaticienne américaine.
 Jane Rhodes (1929-2011), cantatrice française.
  (née en 1947), actrice américaine.
 Jessa Rhodes (née en 1993), actrice pornographique américaine.
 John Jacob Rhodes (1916-2003), avocat et homme politique américain.
 Kim Rhodes (née en 1969), actrice américaine.
 Marjorie Rhodes (1897-1979), actrice britannique.
 Nick Rhodes (né en 1962), claviériste anglais.
 Nikki Rhodes (née en 1982), actrice pornographique américaine.
 Rémi Rhodes (1979-), mathématicien français.
 Richard Rhodes (né en 1937), écrivain américain.
 Rodrick Rhodes (1973-), joueur et entraîneur américain de basket-ball.
 Sammie Rhodes (née en 1983), actrice pornographique américaine.
 Sonny Rhodes (1940-2021), chanteur et guitariste américain de blues.
 Teddy Tahu Rhodes (né en 1966), baryton néo-zélandais.
 Trevor Rhodes (né en 1980), catcheur professionnel.
 Xavier Rhodes (né en 1990), joueur américain de football américain.

Pseudonyme 

 Morgan Rhodes (née en 1971), est un pseudonyme de Michelle Rowen, écrivaine américaine de romans de fantasy et de science-fiction.

Autres 
 La bataille de Rhodes (-42) est une bataille navale de l'Antiquité.
 La Rhodes University est une université d'Afrique du Sud à la réputation mondiale.
 Le Fender Rhodes est un modèle de piano électrique.
 Les bourses Rhodes sont des bourses académiques permettant d’étudier à l’université d'Oxford.
 Alexia Rhodes et Isidor Rhodes sont des personnages de l'anime Yu-Gi-Oh! GX.
 Carte de Rhodes, une carte de l'archipel des Kerguelen établie par le capitaine britannique Rhodes en 1799.

Références

Voir aussi 
 
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme anglais